Marele Incendiu se poate referi la:

Incendii 
 Marele Incendiu din Londra
 Marele Incendiu din Smirna
 Marele Incendiu din București
 Marele Incendiu din Pittsburgh

Opere artistice 
 Marele Incendiu (roman)
 Marele Incendiu (mini serial)
 Marele Incendiu (album)
 Marele Incendiu (roman pentru copii)